Spojení písmene B a číslice 4 může mít různé významy:

 Tatra B4 – vlečný tramvajový vůz, vyráběný od 60. do 80. let 20. století československou firmou ČKD Tatra Smíchov
 adenin – heterocyklická sloučenina (ve starší literatuře označovaná jako vitamín B4)
 B4 – standardní formát papíru (ISO 216: 250×353 mm)
 B4 (hudební skupina) – česká hudební skupina
 b4 – pole šachovnice

Zkratky
Značky